Pascal Parmentier est un acteur français.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1997 : Quatre garçons pleins d'avenir
 1998 : Serial Lover : l'invité d'Alice
 1999 : Pola X : le policier
 2002 : Rue des plaisirs : le deuxième Roumain
 2002 : L'Homme du train : Sadko
 2002 : La Vérité sur Charlie : le policier sous couverture
 2002 : Ah ! si j'étais riche : l'automobiliste
 2004 : Podium
 2005 : Edy : le voisin énervé
 2006 : Toi et moi : le patron des taxis
 2008 : Pour elle : le policier de l'arrestation
 2009 : OSS 117 : Rio ne répond plus : le premier allemand
 2010 : Le Mac : le premier sbire
 2012 : Le Magasin des suicides : Oncle Dom et le professeur de gym
 2014 : Une heure de tranquillité : un voisin
 2018 : Gueule d'ange : le premier homme dans la boîte de nuit

Télévision

Websérie 
 2015 : Confessions d'Histoire :  d'Ugo Bimar : Vercingétorix

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Acteur français de télévision
Acteur ayant incarné Vercingétorix